Казино ( — будиночок) —
 Головна будівля у заміській віллі.
 Окрема будівля у парку.
 Заміський будинок.
 Міська вілла.
 Споруда для азартної гри.
 Казино (фільм, 1992) — Росія
 Казино (фільм, 1995) — США

Література